Tudor kan verwijzen naar:
 Huis Tudor, een Engels koningshuis
 Tudor (kasteel), een kasteel in Brugge
 Tudorstijl, een Engelse bouwstijl uit de regeringstijd van de Tudors
 Neotudorstijl, een romantische bouwstijl die geïnspireerd was op de tudorstijl
 Tudor (horloge), een Zwitsers horlogemerk
 Škoda Tudor, een automodel van AZNP
 Tudorpark, een nieuwbouw wijk in Haarlemmermeer gebouwd in de tudorstijl

Personen
Igor Tudor, een Kroatisch voetballer
Lukas Tudor, een Chileens voetballer